Амієподібні (Amiiformes) — ряд кісткових ганоїдів (Holostei). На тепер зберігся лише один вид — амія, Amia calva. Інші види — вимерлі.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки ряду:

Таксономія 

Amiiformes 
 Надродина Amioidea 
 Родина Amiidae 
 Підродина Amiinae 
 Рід Amia 
 Рід Cyclurus  (синоніми Kindleia, Paramiatus, Stylomyleodon)
 Рід Pseudamiatus 
 Підродина Amiopsinae 
 Рід Amiopsis  (type) (синонім Urocles)
 Підродина Solnhofenamiinae 
 Рід Solnhofenamia  (type)
 Підродина Vidalamiinae 
 Триба Calamopleurini 
 Рід Calamopleurus  (синонім Enneles)
 Рід Maliamia 
 Триба Vidalamiini 
 Рід Melvius 
 Рід Pachyamia 
 Рід Vidalamia  (гомонім Vidalia Sauvage 1903)
 Рід Nipponamia 
 Родина Furidae 
 Рід Caturus  (синоніми Conodus, Ditaxiodus, Endactis, Strobilodus, Thlattodus)(гомонім Uraeus Agassiz 1833)
 Рід Heterolepidotus  (синоніми Brachyichthys, Eulepidotus)
 Рід Osteorachis 
 Родина Paracentrophoridae 
 Рід Paracentrophorus 
 Родина Promecosominidae 
 Рід Promecosomina

Часова лінія родів

Література

Посилання 
 Амієподібні (Amiiformes)  // ВУЕ

Кісткові ганоїди
Ряди риб